Cantilena kamarakórus (1974–) székelyudvarhelyi kórus (Major László)
Cantilena kamarakórus (2006–) magyarkanizsai kórus (Gutási Márta)

Hasonló nevű

Cantilena kórus dorogi kórus (Kovácsné Fódi Krisz­tina)